Spießhofer bzw. Spiesshofer ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottfried Spießhofer (1854–1917), deutscher Unternehmer
 Ulrich Spiesshofer (* 1964), deutscher und Schweizer Manager